Папалоапан () — река в Центральной Америке, протекает в основном по штату Веракрус на юге Мексики.

Река образуется недалеко от границы между штатами Веракрус и Оахака слиянием рек Рио-дель-Вальс и Санто-Доминго, берущих начало в восточной Сьерра-Мадре и реки . Впадает в лагуну Альварадо, сообщающуюся с заливом Кампече у города Альварадо. Её длина составляет около 122 километра, площадь бассейна — 46 560 км² (второй по размеру речной бассейн Мексики). Водная система Папалоапан судоходна на 240 км вверх по течению от лагуны Альварадо.

С 1947 года ведется освоение бассейна реки, где на месте болот и лесов создаются плантации многолетних плодовых тропических культур и риса. Для контроля течения построены дамбы, используемые также для ГЭС.

Примечания

Ссылки 
  — Freshwater Ecoregions of the World
  — Rivers of the World

Реки, впадающие в залив Кампече
Реки Оахаки
Реки Веракруса